Georgetown eller George Town kan henvise til flere artikler, blandt andre følgende:

Afrika 
 Georgetown, Ascension – den primære bebyggelse på det britiske territorium Ascension
 George, Sydafrika, tidligere kendt som Georgetown
 Janjanbureh, Gambia, tidligere kendt som Georgetown

Asien 
 George Town, Penang – hovedstad i staten Penang, Malaysia

Sydamerika 
 Georgetown, Guyana – hovedstaden i Guyana.

Karibien 
 George Town – hovedstaden på Caymanøerne.
 Georgetown, Saint Vincent og Grenadinerne

USA 
 Georgetown, Alaska
 Georgetown, Arkansas
 Georgetown, Californien
 Georgetown, Colorado
 Georgetown, Connecticut
 Georgetown, Delaware
 Georgetown, Washington, D.C.
 Georgetown, Florida
 Georgetown, Chatham County, Georgia
 Georgetown, Quitman County, Georgia
 Georgetown, Idaho
 Georgetown, Illinois
 Georgetown, Cass County, Indiana
 Georgetown, Floyd County, Indiana
 Georgetown, St. Joseph County, Indiana
 Georgetown, Kentucky
 Georgetown, Louisiana
 Georgetown, Maine
 Georgetown, Maryland
 Georgetown, Massachusetts
 Georgetown Township, Michigan
 Georgetown, Minnesota
 Georgetown Township, Clay County, Minnesota
 Georgetown, Mississippi
 Georgetown, New Jersey
 Georgetown, New York
 Georgetown, Brooklyn
 Georgetown, Ohio
 Georgetown, Beaver County, Pennsylvania
 Georgetown, Lancaster County, Pennsylvania
 Georgetown, Luzerne County, Pennsylvania
 Georgetown, South Carolina
 Georgetown, Tennessee
 Georgetown, Texas
 Georgetown, Seattle, Washington
 Georgetown, Berkeley County, West Virginia
 Georgetown, Lewis County, West Virginia
 Georgetown, Marshall County, West Virginia
 Georgetown, Monongalia County, West Virginia
 Georgetown, Polk County, Wisconsin
 Georgetown, Price County, Wisconsin